У списку вулиці подані за алфавітом. Назви вулиць на честь людей відсортовані за прізвищем і подаються у форматі Прізвище Ім'я і/або Посада. Якщо вулиця названа за цілісним псевдонімом або прізвиськом, то сортування відбувається за першої літерою псевдоніма або імені, тобто Богдана Хмельницького — на літеру Б, Князя Володимира — на К тощо.

Примітки 

Нова Каховка
Нова Каховка
Нова Каховка